Joyce steht für:
 Joyce (Name), weiblicher Vorname und Familienname
 Joyce (Zeitschrift), deutsche christliche Frauenzeitschrift
 (5418) Joyce, Asteroid des Hauptgürtels
 Joyce, ein Bürocomputer, siehe Amstrad PCW

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Joyce (Louisiana)
 Joyce (Maryland)
 Joyce (Nebraska)
 Joyce (Ohio)
 Joyce (Washington)
 Joyce City, Arkansas
 Joyce Heights, Virginia
 Joyce Mill, North Carolina

Geographische Objekte in der Antarktis:
 Joyce-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Joyce Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel
 Lake Joyce, See im Viktorialand
 Mount Joyce, Berg im Viktorialand

Siehe auch:
 Joice